Manuel Jorge Neves Moreira Sousa (Lordelo Douro - Paredes, 18 de Junho de 1975) é um árbitro de Portugal, vulgarmente conhecido como Jorge Sousa.

Faz parte da Associação de árbitros do Porto. Sua profissão é empresário.

Iniciou a sua atividade na época 1993/1994, chegando à principal divisão em 2001.

Ganhou as insígnias da FIFA em 2006, estreando-se num França-Eslováquia, em sub-21, disputado em Toulon. 

Jorge Sousa foi eleito já por seis vezes o melhor árbitro de futebol em Portugal.

Ligações externas 
 

Naturais do Porto
Árbitros de futebol de Portugal